

Horace peut faire référence à :

Personnalités 
 Horace, un poète latin du .
 Horace (1918-2007), nom de guerre de Gaston Collin.
 Combat des Horaces et des Curiaces, un évènement de la mythologie romaine ().
 Horatii, gens patricienne de la monarchie romaine.

Personnages de fiction 
 Horace, un personnage de l'univers Disney.

Œuvres 
 Horace, une tragédie de Pierre Corneille (1640) ;
 Horace (1842), un roman de George Sand ;
 Le Serment des Horaces (1785), tableau de Jacques-Louis David ;
 Horace, un téléfilm de Jean Kerchbron sorti en 1963 ;
 , un téléfilm de Alan Clarke sorti en 1972.

Toponymes 

 Horace, ville américaine située dans le comté de Cass, dans l’État du Dakota du Nord ;
 Horace, ville américaine située au Kansas.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de titre
Nom de guerre